

Toponymie 

 Une estancia est une vaste ferme ou exploitation agricole en Amérique du Sud (synonyme de hacienda) ;
 Estancia est une ville d'Afrique du Sud
 Estancia est une ville des États-Unis, siège du comté de Torrance, au Nouveau-Mexique ;
 Estancia est une municipalité de la province d'Iloilo, aux Philippines ;
 Estância est une ville brésilienne du littoral sud de l'État du Sergipe ;
 Estância Velha est une ville brésilienne de la mésorégion métropolitaine de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul ;
 La Microrégion d'Estância est l'une des sept microrégions qui subdivisent l'est de l'État du Sergipe au Brésil ;
 Estancia est un ballet du compositeur argentin Alberto Ginastera.

Homonymie de localités